Blagoweschtschenka (von russisch  für (Mariä) Verkündigung) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Siedlung städtischen Typs in der Region Altai; siehe Blagoweschtschenka (Region Altai)
 Dorf in der Republik Baschkortostan; siehe Blagoweschtschenka (Baschkortostan)
 Dorf in der Republik Kabardino-Balkarien; siehe Blagoweschtschenka (Kabardino-Balkarien)
 Dorf in der Oblast Kemerowo, siehe Blagoweschtschenka (Kemerowo)
 Dorf in der Region Krasnojarsk; siehe Blagoweschtschenka (Krasnojarsk)
 Dorf in der Oblast Nowosibirsk; siehe Blagoweschtschenka (Nowosibirsk)
 Dorf in der Oblast Orenburg; siehe Blagoweschtschenka (Orenburg)
 Dorf in der Oblast Saratow; siehe Blagoweschtschenka (Saratow)

Blagoweschtschenka ist der Name folgender Orte in Kasachstan:
 Dorf im Gebiet Pawlodar; siehe Blagoweschtschenka (Pawlodar)
 Dorf im Gebiet Nordkasachstan; siehe Blagoweschtschenka (Nordkasachstan)

Siehe auch:
 Blagoweschtschensk
 Blagoweschtschensk (Baschkortostan)